Place des Carmes peut désigner :
 Place des Carmes, à Avignon ;
 Place des Carmes, à Dax ;
 Place des Carmes, à Liège ;
 Place des Carmes, à Limoges ;
 Place des Carmes, (disparue) à Lyon ;
 Place des Carmes, à Nîmes ;
 Place des Carmes, à Rouen ;
 Place des Carmes, à Toulouse.